Kaufman Run ist der Name folgender Fließgewässer im Bundesstaat Pennsylvania der Vereinigten Staaten:

* Kaufman Run (Stonycreek River)  im Somerset County
 Kaufman Run (Breakneck Creek)  im Butler County